Iwan Samojłowicz (ok. 1630-1690) – ukraiński hetman
 Jacek Samojłowicz (ur. 1956) – polski producent i scenarzysta filmowy
 Laura Samojłowicz (ur. 1985) – polska aktorka